Alcalá est la déformation espagnole du mot arabe al-qalʿah (القلعة) qui signifie  forteresse.

Patronymes 

 Alfredo Alcala (1925-2000), dessinateur et scénariste de bande dessinée philippin ;
 Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), fils du précédent, homme politique et écrivain espagnol ;
 César Alcalá (1965-), historien et journaliste espagnol ;
 Dionisio Alcalá Galiano (1760-1805), officier de marine espagnol, explorateur et un cartographe ;
 Emilio Alcalá Galiano (1831-1914), fils du précédent, homme politique et diplomate espagnol ;
 Horacio Alcalà (1978-), réalisateur et producteur espagnol ;
 Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), homme politique espagnol, président d'Espagne en 1931 et en 1936 ;
 Raúl Alcalá (1964), cycliste mexicain ;
 Rodney Alcala (1943-2021), violeur et tueur en série américain.

Toponymes 

 Alcalá, vallée del Cauca ;

 Alcalá de Chivert ou Alcalà de Xivert, municipalité de la province de Castellón ;
 Alcalá de la Vega, municipalité de la province de Cuenca ;
 Alcalá de Henares, une ville de la communauté autonome de Madrid ;
 Alcalá del Júcar, municipalité de la province d'Albacete ;
 Alcalá de Moncayo, municipalité de la province de Saragosse ;
 Alcalá de Ebro, municipalité de la province de Saragosse ;
 Alcalá de Gurrea, municipalité de la province de Huesca ;
 Alcalá de la Selva, municipalité de la province de Teruel ;
 Alcalá de Guadaíra, municipalité de la province de Séville ;
 Alcalá del Río, municipalité de la province de Séville ;
 Alcalá del Valle, municipalité de la province de Cadix ;
 Alcalá de los Gazules, municipalité de la province de Cadix ;
 Alcalá la Real, municipalité de la province de Jaén ;

 Alcala, une municipalité de la province de Cagayan ;
 Alcala, une municipalité de la province de Pangasinan.

Voir aussi 
 Puerta de Alcalá, un monument de Madrid
 Alcántara et Alcázar, autres lieux d'Espagne au nom d'origine arabe